Pyropeltidae est une famille de gastéropodes vivant entre 1500 et 2000 mètres de profondeur dans les sources hydrothermales du Pacifique oriental, de la dorsale de Juan de Fuca (une partie de la plaque Juan de Fuca), du bassin de Gayma et du golfe de Californie. Les spécimens de la famille des Pyropeltidae se reconnaissent à leur petit coquille en forme de capuchon, qui atteint au maximum 4,6 mm, et aux lignes et dessins irréguliers dus à l'érosion parcourant la surface de leur coquille.

Liste des genres  

 Genre Pyropelta McLean & Haszprunar, 1987

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 
 
 

Famille de gastéropodes (nom scientifique)
Cocculiniformia